Брайтенбрунн () — многозначный термин.

Топонимы 
 Брайтенбрунн — коммуна в Германии, в земле Бавария (Верхний Пфальц)
 Брайтенбрунн — коммуна в Германии, в земле Бавария (Швабия)
 Брайтенбрунн — коммуна в Германии, в земле Саксония
  — бывшее село, ныне в составе Фаульбаха

См. также 
 Брайтенбрунн-ам-Нойзидлер-Зе — община в Австрии